Kilmarnock (Schotland)
Kilmarnock FC, voetbalclub uit de Schotse plaats
Kilmarnock (Virginia)